Saunders County, gebied in de Amerikaanse staat Nebraska
 Saunders (Sint Maarten), een voormalig landgoed op Sint Maarten
Personen:
 Ben Saunders (vechter) (1983), Amerikaans Mixed Martial Arts-vechter
 Ben Saunders (zanger) (1983), Nederlands zanger en winnaar The Voice Of Holland 2011
 Dean Saunders (zanger) (1981), Nederlands zanger en winnaar Popstars 2011
 Dean Saunders (voetballer) (1964), Welsh voetballer
 Jennifer Saunders (1958), Brits comédienne, actrice en Comedyschrijfster
 John Baker Saunders (1954 - 1999), Amerikaans basgitarist
 Justine Saunders (1953 - 2007), Australisch actrice
 Lanna Saunders (1941 - 2007), Amerikaans actrice
 Rebecca Saunders (1967), Brits componiste
 Saunders Mac Lane (1909 -2005), Amerikaans wiskundige
 Steven Saunders (voetballer)  (1991), Schots voetballer
 Steven Saunders (game-recensent)  (1977), Nederlands game-recensent
 Vivien Saunders (1946), Engelse golfster